Der Name Wenceslaus Linck steht für folgende Personen:
 Wenzel Linck (1736–1797), böhmischer Jesuit und Missionar
 Wenzeslaus Linck (1483–1547), deutscher lutherischer Theologe und Reformator